Il singolare del Winston-Salem Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

John Isner era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Tomáš Berdych per 3-6, 6-4, 7-69.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Tomáš Berdych (finale)
  John Isner (campione)
  Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Marcel Granollers (quarti di finale)
  Sam Querrey (semifinale)
  Julien Benneteau (secondo turno)

  Feliciano López (terzo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Denis Istomin (secondo turno)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Jürgen Melzer (terzo turno)
  David Nalbandian (terzo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)

Qualificati 

  Serhij Stachovs'kyj (terzo turno)
  Michael McClune (secondo turno)

  Benjamin Becker (secondo turno)
  Ernests Gulbis (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Winston-Salem Open 2012
ATP World Tour 2012